Esistono due comuni francesi con questo nome

Estivareilles – Allier
Estivareilles – Loira